Serenade (muziekuitvoering), een muziekuitvoering, meestal vanaf buiten, opgedragen aan iemand die binnenshuis luistert
 Serenade (muziekstuk), een soort van muziekstukken die hierop gebaseerd zijn
 Serenade (Bridge)
 Serenade (Goebaidoelina)
 Serenade (Halvorsen)
 Serenade (Järnefelt)
 Serenade (Penderecki)
 Serenade (Silvestrov)
 Serenade (BZN-album), een album van de Nederlandse band BZN
 Serenade (band), een band
 Serenade (1927), een film van Harry d'Abbadie d'Arrast
 Serenade (1956), een film van Anthony Mann
 Serenade (novelle), een boekenweekgeschenk van Leon de Winter uit 1995
 Serenade (R.I.O.), een single van het Duitse danceproject R.I.O.
 Sérénade (Christian Vidal), een single van de Belgische zanger Christian Vidal 
 Serenade (Wallace Collection), een nummer van de Wallace Collection